Яков Антонович Чёрных () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился  в посёлке Волчье (ныне Елецкого района Орловской области). Член КПСС.

В 1931 году — председатель профсоюзного комитета шахты, в 1931—1932 годах — помощник управляющего рудоуправлением в городе Кривой Рог.

С 1931 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В марте 1936 года по мобилизации ЦК ВКП(б) командирован в Казахстан на «Прибалхашстрой». В 1931—1955 годах — заведующий Культурно-пропагандистским отделом Дзержинского районного комитета ЛКСМ Украины, заместитель председателя Дзержинского районного Совета ДОСААФ, инструктор, зав. ОРПО и ОРГИ Карагандинского областного комитета КП(б) Казахстана, 2-й секретарь Восточно-Казахстанского областного комитета КП(б) Казахстана, 2-й секретарь Западно-Казахстанского областного комитета КП(б) Казахстана, ответственный организатор ЦК КП(б) Казахстана, в строительных организациях Уральска.

В 1939 году — второй секретарь Организационного бюро ЦК КП(б) Казахстана по Восточно-Казахстанской области.

В октябре 1943 — феврале 1945 года — председатель Исполнительного комитета Восточно-Казахстанского областного Совета депутатов трудящихся.

Умер 26 декабря 1983 года.

Ссылки 
 Черных Яков Антонович.
 Черных Яков Антонович.

Председатели Восточно-Казахстанского облисполкома
Вторые секретари Восточно-Казахстанского обкома КП Казахстана
Вторые секретари Западно-Казахстанского обкома КП Казахстана
Персоналии:Кривой Рог